Elvey fait en particulier  référence à :

Patronyme 

 George Elvey (1816-1893), organiste et compositeur anglais ;
 Maurice Elvey (1887-1967), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Stephen Elvey (1805-1860), organiste et compositeur britannique.